Die Liste bekannter Philosophen erfasst Listen von Philosophen, die nach verschiedenen Kategorien erstellt sind.

Listen nach Land 
 Liste italienischer Philosophen
 Liste französischer Philosophen
 Liste japanischer Philosophen
 Liste koreanischer Philosophen
 Liste niederländischer Philosophen
 Liste polnischer Philosophen
 Liste russischer Philosophen
 Liste schottischer Philosophen
 Liste spanischer Philosophen

Listen nach Sprache 
 Liste deutschsprachiger Philosophen
 Liste lateinischer Philosophen

Listen nach Epoche 
 Liste antiker Philosophen
 Liste der christlichen Philosophen des Mittelalters
 Liste bekannter Scholastiker
 Liste der Renaissance-Humanisten

Listen nach Spezialisierung 
 Liste bekannter Bioethiker
 Liste bekannter Ethiker
 Liste bekannter Medizinethiker
 Liste bekannter Religionsphilosophen
Liste bekannter Phänomenologen

Listen nach Schule, Richtung, Strömung 
 Liste der Vertreter und Rezipienten des Platonismus
 Liste bekannter Pythagoreer
 Liste der christlichen Philosophen des Mittelalters
 Liste der Hauptvertreter der Neuscholastik

Listen nach Geschlecht 
 Liste von Philosophinnen

Literatur 
 Burkhard Mojsisch, Stefan Jordan: Philosophenlexikon. Reclam, Stuttgart 2009.
 Bernd Lutz (Hrsg.): Metzler Philosophen Lexikon. Von den Vorsokratikern bis zu den Neuen Philosophen. 3., aktualisierte und erweiterte Auflage. J. B. Metzler, Stuttgart 2003.

Weblinks 
 Alphabetisches Philosophenverzeichnis (Online-Ergänzung zu: Wulff D. Rehfus, Handwörterbuch Philosophie. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2003).

 Liste
 Philosophen